Joutel peut faire référence à :

Toponymie 
 Joutel est une ville fantôme de la province canadienne du Québec.

Patronyme 
Joutel est un patronyme français présent surtout en Seine-Maritime (Normandie). Il est notamment porté par : 
 Henri Joutel (1651–1735), navigateur et explorateur français.

Liens externes 
 

Homonymie de toponyme
Patronyme normand